

Мішевко — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Мішевко — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства